El término Orfeo puede referirse a: 

Orfeo, personaje mitológico.

Óperas 
La fábula de Orfeo o simplemente Orfeo, obra musical compuesta por Claudio Monteverdi, considerada una de las tres primeras óperas. 
Orfeo y Eurídice, ópera compuesta por Christoph Willibald von Gluck.
Orfeo, ópera de Luigi Rossi. 
Orfeo en Hiroshima, ópera de Yasushi Akutagawa. 
Orfeo en los infiernos, ópera bufa de Jacques Offenbach.

Poemas 
Poema sinfónico n.º 4 "Orfeo", S.98, de Franz Liszt.
Un Orfeo burlesco, poema de Francisco de Quevedo.

Películas 
Orfeo negro, película de Marcel Camus.
Orfeu, película de Carlos Diegues.

Compañías discográficas 
Orfeo, un sello discográfico uruguayo.
Orfeo, un sello discográfico alemán.

Otros 
Sonetos a Orfeo, obra de Rainer Maria Rilke.
OrfeoGPL, un software de gestión. 
(3361) Orpheus, un asteroide Apolo. 
Orfeo Superdomo, un estadio de la ciudad argentina de Córdoba.
Orfeo, un planeta que chocó contra la Tierra, según la teoría del gran impacto.
Orfeo de Lira, Caballero de Plata de Atenea del anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).
Orpheu, una revista literaria, fundada por Fernando Pessoa.